Александр Веселовский: Веселовский, Александр Константинович (1846—1891) — русский экономист; сын К. С. Веселовского.
 Веселовский, Александр Николаевич (1838—1906) — русский историк литературы; брат А. Н. Веселовского.
 Веселовский, Александр Петрович (1923 — после 1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.